San Jose Sharks är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i San Jose i Kalifornien och blev en medlemsorganisation till NHL den 9 maj 1990. Hemmaarenan är SAP Center at San Jose och den invigdes den 7 september 1993. Laget spelar i Pacific Division tillsammans med Anaheim Ducks, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Seattle Kraken, Vancouver Canucks och Vegas Golden Knights.

Sharks har aldrig vunnit Stanley Cup. Laget har haft en del namnkunniga spelare genom åren såsom Patrick Marleau, Joe Thornton, Joe Pavelski, Jevgenij Nabokov, Brent Burns, Owen Nolan, Dan Boyle, Vincent Damphousse, Mike Ricci, Scott Hannan, Artūrs Irbe, Gary Suter och Miikka Kiprusoff.

Historia 
San Jose Sharks är ett av de nyare NHL-lagen, vars debut skedde år 1991, i Smythe Division. Sedan år 1993 har Sharks spelat i Pacific Division. 1991 var unge talangen Pat Falloon och Kelly Kisio lagets främsta ansikten utåt. Falloon var klubbens förstaval i 1991 års draft. Den erfarne Kisio, en skicklig defensiv center, var lagkapten för New York Rangers under föregående säsonger. Under det första året var Falloon och Kisio de bästa spelarna i ett annars mycket svagt lag, med NHL-mått mätt.

Joe Thornton tradades till San José från Boston under säsongen 2005/2006 mot Wayne Primeau, Marco Sturm och Brad Stuart. Thornton är sedan dess den stora stjärnan som man bygger laget runt.

Thornton-värvningen har varit GM Doug Wilsons mest uppmärksammande spelarbyte under hans år som GM i Sharks. Två andra stora affärer var försäljningen av lagkaptenen Owen Nolan till Toronto Maple Leafs, 2003, där man fick Alyn McCauley och Brad Boyes samt ett förstarundsval i draften 2003. Och traden, som gick i verket i början av "training campen 2009", som skickade Jonathan Cheechoo, Milan Michalek samt ett andrarundansval i draften 2010 till Ottawa, mot den målfarlige kanadensaren Dany Heatley samt ett femteval i draften 2010.

Stanley Cup-spel

1990-talet 
 1992 – Missade slutspel.
 1993 – Missade slutspel.
 1994 – Förlorade i Conference semifinal mot Toronto Maple Leafs med 4-3 i matcher.
 1995 – Förlorade i Conference semifinal mot Detroit Red Wings med 4-0 i matcher.
 1996 – Missade slutspel.
 1997 – Missade slutspel.
 1998 – Förlorade i Conference kvartsfinal mot Dallas Stars med 4-2 i matcher.
 1999 – Förlorade i Conference kvartsfinal mot Colorado Avalanche med 4-2 i matcher.

2000-talet 
 2000 – Förlorade i Conference semifinal mot Dallas Stars med 4-1 i matcher.
 2001 – Förlorade i Conference kvartsfinal mot St. Louis Blues med 4-2 i matcher.
 2002 – Förlorade i Conference semifinal mot Colorado Avalanche med 4-3 i matcher.
 2003 – Missade slutspel.
 2004 – Förlorade i Conference final mot Calgary Flames med 4-2 i matcher.
 2005 – Lockout.
 2006 – Förlorade i Conference semifinal mot Edmonton Oilers med 4-2 i matcher.
 2007 – Förlorade i Conference semifinal mot Detroit Red Wings med 4-2 i matcher.
 2008 – Förlorade i Conference semifinal mot Dallas Stars med 4-2 i matcher.
 2009 – Förlorade i Conference kvartsfinal mot Anaheim Ducks med 4-2 i matcher.

2010-talet 
 2010 – Förlorade i Conference final mot Chicago Blackhawks med 4-0 i matcher.
 2011 – Förlorade i Conference final mot Vancouver Canucks med 4-1 i matcher.
 2012 – Förlorade i första omgången mot St. Louis Blues med 4-1 i matcher.
 2013 – Förlorade i andra omgången mot Los Angeles Kings med 4-3 i matcher.
 2014 – Förlorade i första omgången mot Los Angeles Kings med 4-3 i matcher.
 2015 – Missade slutspel.
 2016 – Förlorade finalen mot Pittsburgh Penguins med 4-2 i matcher.
 2017 – Förlorade i första omgången mot Edmonton Oilers med 4-2 i matcher.
 2018 – Förlorade i andra omgången mot Vegas Golden Knights med 4-2 i matcher.
 2019 – Förlorade i tredje omgången mot St. Louis Blues med 4-2 i matcher.

2020-talet 
 2020 – Missade slutspel.
 2021 – Missade slutspel.
 2022 – Missade slutspel.

Detaljerat resultat säsong för säsong 
Detta är en lista över klubbens resultat de senaste 5 säsongerna.

MA = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, ÖF = Förlust på övertid, P = Poäng, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål Nuvarande spelartrupp 
Spelartruppen 2022/2023
Senast uppdaterad: 9 mars 2023.
Alla spelare som har kontrakt med Sharks och har spelat för dem under aktuell säsong listas i spelartruppen. Spelarnas löner är i amerikanska dollar och är vad de skulle få ut om de vore i NHL-truppen under hela grundserien (oktober–april). Löner i kursiv stil är ej bekräftade.

 Spelargalleri 

 Svenskar i Sharks Notera: Pos = Position; SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assist; P = PoängUppdaterat efter grundserien 2018/19.

 Staben 
Källa: 

 Utmärkelser 
 Pensionerade nummer 
Sharks har inte pensionerat något spelarnummer medan själva ligan har pensionerat ett spelarnummer så att ingen annan spelare kan använda det igen.

 #99 Wayne Gretzky, (NHL)

 Hall of Famers 

 Troféer 
 Lag 

 General managers 

 Tränare 

 Lagkaptener 1 Vann Stanley Cup med Sharks.StatistikUppdaterat efter 2018-19Poängledare

Topp tio för mest poäng i klubbens historia. Siffrorna uppdateras efter varje genomförd säsong.Pos = Position; SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assists; P = Poäng; P/M = Poäng per match * = Fortfarande aktiv i laget ** = Fortfarande aktiv i NHL''

Grundserie

Slutspel

Intern poängligavinnare sedan 1991-92

Sharks förstarundsval i NHL Entry Draft

Referenser

Externa länkar 

 San Jose Sharks (officiell webbplats)